Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Gazprom Hungarian Open 2017 der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die am 22. und 23. April 2017 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 136 kB)

ATP World Tour 2017
Tennisturnier in Budapest